Юнгквист () — шведская фамилия.

Известные носители 
 Юнгквист, Бенгт (1912—1979) — шведский военный, наездник и фехтовальщик, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Юнгквист, Ида (род. 1981) — танзанийско-шведская фотомодель.
 Юнгквист, Леннарт (род. 1931) — шведский шахматист.
 Юнгквист, Маркус (род. 1974) — шведский велогошнщик.